Tico ou Alex Chandre de Oliveira — futebolista brasileiro
Tico e Teco — personagens da Disney
Tiko

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos